Инфраструктурная организация финансового рынка (), инфраструктура финансового рынка, институт или объект инфраструктуры финансового рынка – вспомогательная организация (вспомогательный финансовый институт, financial auxiliaries) финансового сектора, чья деятельность связана с предоставлением услуг, необходимых для проведения операций с финансовыми активами/обязательствами или с обеспечением упомянутых операций. Выполнение вспомогательной функции не предполагает, что инфраструктурная организация самостоятельно проводит операции с финансовыми инструментами, то есть она не действует как финансовый посредник.

Виды инфраструктурных организаций финансового рынка 
К инфраструктурным организациям финансового рынка относятся организации, обеспечивающие:
 торговлю финансовыми инструментами (биржи и внебиржевые электронные торговые площадки),
 клиринг, 
 защиту от кредитного риска контрагента,
 расчеты или учет платежей, 
 учет ценных бумаг, 
 учет внебиржевых договоров с финансовыми инструментами, производных финансовых инструментов, включая контракты на товары.
В российской нормативно-правовой среде к инфраструктурным организация финансового рынка отнесены центральный депозитарий, биржа, клиринговая организация, центральный контрагент, расчетный депозитарий, репозитарий.

Таблица. Инфраструктурные организации финансового рынка в России на 2017 год.

Инфраструктурные организации финансового рынка могут различаться по организации, функциям и структуре, а также иметь различные организационно-правовые формы. Инфраструктурные организации могут быть коммерческими или некоммерческими. В зависимости от институциональных основ они могут по-разному лицензироваться, регулироваться и надзираться в рамках как одной, так и различных юрисдикций.

Происхождение термина 
Понятие «инфраструктурная организация финансового рынка» впервые использовано в международном докладе «Принципы для инфраструктур финансового рынка» (CPSS-IOSCO Principles for financial market infrastructure) Комитета по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов и Международной организации комиссий по ценным бумагам, вышедшем в апреле 2012 года. 

Доклад описывает международные стандарты деятельности для следующих организаций:
 системно значимых платежных систем (systemically important payment system),
 центральных депозитариев ценных бумаг (central securities depository),
 систем расчета по ценным бумагам (securities settlement system), 
 центральных контрагентов (central counterparty),
 торговых репозитариев (trade repository).
«Принципы для инфраструктур финансового рынка» также описывают сферу ответственности государственных органов в области регулирования, надзора и наблюдения.

Экономическая роль инфраструктурных организаций финансового рынка 
Инфраструктурные организации финансового рынка, обеспечивающие торговлю, клиринг, расчеты и учет финансовых активов/обязательств, способствуют развитию рынков, которые они обслуживают. Через них участники рынка проводят операции с валютой, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, а также товарами. Кроме того, инфраструктурные организации важны для осуществления денежно-кредитной политики центрального банка.  Надежные инфраструктурные организации способствуют сохранению и укреплению финансовой стабильности, эффективному распределению финансовых ресурсов, экономическому росту и обеспечению глобальной конкурентоспособности национальных финансовых рынков. В отсутствие надежного и эффективного управления рисками, корпоративного управления и баланса интересов они могут порождать системные риски для финансового сектора, особенно в периоды рыночного стресса. Орган финансового регулирования обязан обеспечить эффективность, надежность и бесперебойность функционирования системно значимых инфраструктурных организаций финансового рынка.

Системно значимые инфраструктурные организации финансового рынка 
В российской нормативно-правовой среде к системно значимым инфраструктурным организациям могут быть причислены центральный контрагент, центральный депозитарий и расчетный депозитарий, торговый репозитарий. Признание организации системно значимой осуществляется на основе информации, подтверждающей ее соответствие ряду критериев. Соответствие определяется Банком России и публикуется на ежеквартальной основе в открытом доступе.

Инфраструктурная организация может быть признана системно значимой в случае соответствия хотя бы одному из следующих трех критериев
 критерий уникальности: единолично осуществление определенных законодательством Российской Федерации функции (центральный депозитарий);
 критерий значимости для денежно-кредитной политики: обеспечение операции Банка России (центральный депозитарий и центральный контрагент);
 критерий значимости на финансовом рынке: удовлетворяет количественным абсолютному и относительному критериям значимости на финансовом рынке (количество сделок, совокупная рыночная или номинальная стоимость активов, учитываемых депозитарием, количество договоров, учитываемых репозитарием).
К системно значимым инфраструктурным организациям предъявляются более высокие требования к надежности и операционной непрерывности деятельности.

Системно значимые инфраструктурные организации финансового рынка в России 
Таблица. Системно значимые инфраструктурные организации финансового рынка в России по состоянию на 2017 год.

Примечания

Литература 
 Письмо Банка России от 29.06.2012 N 94-Т «О документе Комитета по платежным и расчетным системам Принципы для инфраструктур финансового рынка».
 Дворецкая А. Е. Инфраструктура финансового рынка России: нерешенные проблемы // Банковские услуги, 2016. — № 7. — С. 2-9.
 Моисеев С. Ключевые аспекты деятельности центральных контрагентов: процикличность, общий деловой риск, клиринговое обеспечение и операционная совместимость // Деньги и кредит, 2015. — № 3. — С.26—31.
 Моисеев С. Преображение репозитария // Депозитариум, 2014. — №5. — С.9-15.
 Моисеев С. Р. и Пантина И. В. Проблемы и перспективы развития торговых репозитариев // Деньги и кредит, 2015. — №9. — С.8-13.
 Обаева А. С., Пряжникова Ю. А. Инфраструктура финансового рынка Гонконга: платежные системы и системы расчета по ценным бумагам // Деньги и кредит, 2013. — № 1. — С.59-68.

Биржи
Рынок ценных бумаг
Финансовый риск
Финансовые рынки
Экономические термины